Б-36

 Convair B-36 — американский бомбардировщик.
 Bundesstraße 36 - шоссе в Западной Германии
 Б-36 — советская подводная лодка проекта 641.
 Б-36 — футбольный клуб из Торсхавна, Фарерские острова.
 Б-36 (морска заградна мина Б-36) - болгарская морская мина образца 1936 года.